Judge est le mot anglais calqué sur le français juge.

 Aaron Judge (né en 1992) est un joueur de baseball américain ;
 Christopher Judge (1964-), est un acteur américain ;
 Mike Judge (1962-), acteur, scénariste, producteur, réalisateur et compositeur américain ;
 William Judge (1850-1899), missionnaire jésuite américain ;
 William Quan Judge (1851-1896) est un théosophe ;
 Judge est un groupe de punk hardcore ;
 Judge est un manga de Fujihiko Hosono ;
 Judge est un manga de Yoshiki Tonogai ;
 Judge est un film de Yo Kohatsu sorti en 2013 ;
 Judge est un magazine américain publié de 1881 à 1947 ; 
 Le Taurus Judge, un revolver à 5 coups.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre
Homonymie de patronyme